Ямская Слобода (слобода) — название, топоним.

 Ямская слобода — название пригородных слобод многих городов России.

Топонимы 
 Ямская Слобода — село в Крестецком районе Новгородской области.
 Ямская Слобода — село в Новосильском районе Орловской области.
Ямская Слобода — до 1931 г. название села Заречное Арзамасского района Нижегородской области.
 Ямская Слобода — посёлок в Ярославле.